Йончхон:
 Йончхон (уезд, КНДР) — уезд в Северной Корее
 Йончхон (уезд) — уезд в Южной Корее
 Йончхон (город, КНДР) — город в Северной Корее
 Йончхон (город, Республика Корея) — город в Южной Корее